Olga steht für:

 Olga (Vorname), weiblicher Vorname
 eine Herrscherin der Kiewer Rus, siehe Olga von Kiew
 Miss Olga, Pseudonym einer russischen Radrennfahrerin
 (304) Olga, Asteroid
 Olga (2004), brasilianischer Spielfilm von Jayme Monjardim
 Olga (2021), französisch-schweizerischer Spielfilm von Elie Grappe 
 Olga (Gerät), ein deutscher Funkmessstörsender aus dem Zweiten Weltkrieg
 eine deutsche militärische Einrichtung während des Zweiten Weltkrieges, siehe Jonastal
 Olga (Widerstandsgruppe), eine tschechische Widerstandsgruppe 1939–1945
 Führerhauptquartier Olga, Sowjetunion
 Olga (Schiff, 1854), ein Glattdeckdampfer der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 SMS Olga, ein Schiff der kaiserlich-deutschen Kriegsmarine
 mehrere tropische Wirbelstürme, siehe Tropischer Wirbelsturm Olga
 Lac Olga, ein See in der kanadischen Provinz Québec
 Mount Olga beziehungsweise The Olgas, einen Berg und eine Bergformation in Zentral-Australien, siehe Kata Tjuṯa

Olga ist der Name folgender Orte

in Russland:
 Olga (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje

in den Vereinigten Staaten:
 Olga (Arizona), im Cochise County
 Olga (Florida), im Lee County
 Olga (Illinois), im Hamilton County
 Olga (Kalifornien), im Los Angeles County
 Olga (Kentucky), im Russell County
 Olga (Louisiana), im Plaquemines Parish
 Olga (Minnesota), im Polk County
 Olga (Missouri), im Webster County
 Olga (North Dakota), im Cavalier County
 Olga (Washington), im San Juan County

OLGA steht als Abkürzung für:
 Oberhausener Landesgartenschau 1999

Abkürzung